Holland se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Jacob Holland
 Richard Holland
 Richard W. Holland